119-я Дивизия — боевое соединение в военном деле.

 119-я Дивизия — боевое соединение в армии Китая времён Корейской войны.
 119-я Дивизия — боевое соединение в армии Германской империи времён Первой мировой войны.